John Lewis kan syfta på:

John Lewis (historiker), brittisk historiker, ledamot av Society of Antiquaries of London.
John Lewis (pianist) (1920–2001), amerikansk jazzpianist.
John Lewis (politiker) (1940–2020), amerikansk politiker och medborgarrättsaktivist.